D'étymologie germanique, le nom propre Karl a pour équivalent Charles en langue française. Il est utilisé comme prénom, patronyme ou toponyme.

Prénom 
 Pour voir tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Karl.

Patronyme 
 Beatrix Karl (° 1967) est une femme politique autrichienne.
 Benjamin Karl (° 1985) est un snowboardeur autrichien.
 Cegra Karl, musicien de rumba congolaise
 Jerry Karl, de son vrai nom Gerald Edward Karl (° 1941 - † 2008) est un pilote automobile américain.
 Roger Karl, nom de scène de Roger Trouvé, né le  à Bourges, mort à Paris le , est un acteur français.

 Karl est également un patronyme d'origine lunda, notamment porté par Jean Nguza Karl-I-Bond.

Bienheureux chrétien 
 Karl Leisner, (° 1915 - † 1945), ordonné prêtre au camp de Dachau, béatifié en 1996, fêté le 12 août.

Littérature 
 Karl est une série de bandes dessinées allemande, et son personnage principal éponyme.
  est un album de bande dessinée créé par le dessinateur français Relom.

Toponyme 
 Karl est une municipalité allemande située dans le land de Rhénanie-Palatinat.

Météorologie

Marine 
 La classe Erzherzog Karl est l'avant dernière classe de cuirassé pré- construite pour la marine austro-hongroise. 
 Le SMS   était un croiseur cuirassé de la marine austro-hongroise.

Autres 
 Karl, mortier allemand de 600 mm utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale.
Karl, citadine du constructeur automobile Opel

Voir aussi 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme